Aigeus () ist in der griechischen Mythologie:

 Aigeus, Sohn des Pandios und König von Attika
 Aigeus (Sohn des Oiolykos), wurde als Heros in Sparta verehrt
 Aigeus (Sohn des Phorbas), König der Eleer